Cromdale bezeichnet:

 Cromdale (Schottland), ein Dorf in Schottland
 Cromdale (Edmonton), einen Stadtteil von Edmonton, Kanada